10-й чемпионат России по хоккею с мячом состоялся с 19 ноября 2001 года по 10 марта 2002 года.

Участвовали 22 команды. Предварительный турнир по территориальному принципу: Восточная и Западная группы, затем — плей-офф, начиная с 1/8 финала, серии стыковых матчей за 5, 7, 9, 11, 13, 15 места, турнир за 17-22 места. Сыграно 294 матча, забито в общей сложности 2407 мячей.

Чемпионом России стала команда «Водник» (Архангельск).

Предварительный этап

Финальный этап

Плей-офф. 

1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

3. В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

4. По взаимной договорённости оба матча финала за 1 место проводились в Архангельске.

 Игры 1/8 финала. 14 и 17 февраля.

 «Зоркий» (Красногорск) − «Енисей» (Красноярск) 3:6; 3:12.
 «Сибсельмаш» (Новосибирск) − «Ракета» (Казань) 0:2; 3:4.
 «Строитель» (Сыктывкар) − СКА (Хабаровск) 1:2; 2:4.
 «Саяны» (Абакан) − «Старт» (Нижний Новгород) 4:11; 1:7.
 «Металлург» (Братск) − «Водник» (Архангельск) 0:4; 2:15.
 «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Сибскана» (Иркутск) 4:0; 2:4.
 «Маяк» (Краснотурьинск) − «Родина» (Киров) 2:1; 1:10.
 «Волга» (Ульяновск) − «Кузбасс» (Кемерово) 3:5; 1:5.

 Игры 1/4 финала. 21 и 24 февраля.

 «Ракета» (Казань) − «Енисей» (Красноярск) 2:5; 2:9.
 СКА (Хабаровск) − «Старт» (Нижний Новгород) − 4:1; 1:5.
 «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Водник» (Архангельск) 0:1; 0:9.
 «Родина» (Киров) − «Кузбасс» (Кемерово) − 1:3; 3:8.
 
 Игры 1/2 финала для команд, разыгрывающих места с 1 по 4. 28 февраля и 3 марта.

 «Старт» (Нижний Новгород) − «Енисей» (Красноярск) 1:1; 2:2.
 «Кузбасс» (Кемерово) − «Водник» (Архангельск) 3:5; 2:7.

 Финал за 1-2 место. 8 и 11 марта.

 «Старт» (Нижний Новгород) − «Водник» (Архангельск) 6:6; 4:6.

 Матчи за 3 − 4 места. 8 и 11 марта.

 «Кузбасс» (Кемерово) − «Енисей» (Красноярск) 6:3; 4:6.

 Игры за 5-8 место 

1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

3. В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

 Игры 1/2 финала для команд, разыгрывающих места с 5 по 8. 28 февраля и 3 марта.

 «Ракета» (Казань) − СКА (Хабаровск) 3:3; 2:10.
 «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Родина» (Киров) 5:6;2:4.

 Матчи за 5 − 6 места. 8 и 11 марта.
«Родина» (Киров) − СКА (Хабаровск) 5:6; 2:3.

 Матч за 7 − 8 места. 8 и 11 марта.

 «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Ракета» (Казань) 5:3; 4:5.

Стыковые игры за 9-16 места 

В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

Финал за 17-22 места 

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

2. Команде «Север» (Северодвинск) были засчитаны технические поражения за неявку на матчи в Омск, Читу и Екатеринбург; команде «Локомотив» (Оренбург) засчитано техническое поражение за неявку на матч в Читу.

Сводная таблица чемпионата

Составы команд и статистика игроков 
Чемпионы России
 1. «Водник» (Архангельск) (24 игрока): Владимир Петухов (14; −29; 0), Ильяс Хандаев (16; −33; 0) — Александр Берёзин (23; 1; 2), Золотарёв Андрей (25; 7; 1), Олег Хайдаров (16; 0; 17), Павел Гаврилов (28; 13; 13), Игорь Коняхин (25; 0; 13), Александр Кротов (16; 0; 0), Олег Незнамов (27; 15; 0), Юрий Погребной (28; 8; 17), Дмитрий Савельев (27; 3; 3), Эдуард Трифонов (27; 2т3; 22), Александр Тюкавин (27; 28; 13), Николай Ярович (28; 9; 19), Игорь Гапанович (28; 35; 9), Алексей Гладышев (28; 18; 4), Андрей Стук (28; 38; 19), Максим Чермных (28; 24; 10). В составе команды также выступали Виталий Клюшанов (4; 1; 0), Максим Леонов (1; 0; 0), Дмитрий Логинов (3; 0; 0), Кирилл Петровский (4; 0; 0), Дмитрий Попутников (1; 0; 0) и вратарь Михаил Ходыкин (2; −1; 0).

Серебряные призёры
 2. «Старт» (Нижний Новгород) (21 игрок): Александр Евтин (11; −25; 2), Вячеслав Рябов (18; −53; 2) — Константин Клековкин (24; 3; 37),Юрий Логинов (28; 7; 2), Эдуард Саксонов (28; 0; 2), Феликс Тарасов (24; 1; 4), Олег Чубинский (26; 2; 1), Игорь Войтович (27; 16; 6), Андрей Горшенин (9; 4; 1), Александр Михалёв (22; 1; 1), Владислав Новожилов (28; 11; 12), Александр Патяшин (27; 4; 10), Дмитрий Чекулаев (25; 0; 4), Михаил Щитов (27; 4; 5), Игорь Агапов (28; 16; 7), Андрей Бегунов (27; 16; 13), Сергей Конаков (28; 16; 2), Сергей Покидов (27; 20; 4), Сергей Таранов (28; 35; 8). В составе команды также выступали Андрей Смирнов (6; 0; 1) и Олег Шестеров (3; 0; 0).

Бронзовые призёры
 3. «Кузбасс» (Кемерово) (20 игроков): Алексей Баженов (18; −37; 4), Вячеслав Стародид (11; −23; 1) — Юрий Витухин (28; 18; 4), Михаил Добрынин (28; 0; 2), Сергей Дубинин (28; 1; 4), Дмитрий Козлов (27; 4; 2), Евгений Смолянинов (28; 0; 1), Алексей Чижов (28; 0; 1), Сергей Большаков (28; 8; 7), Сергей Васильев (11; 1; 6), Евгений Кукс (26; 8; 3), Марат Сыраев (28; 3; 8), Павел Тетерин (28; 2; 3), Дмитрий Щетинин (26; 3; 28), Алексей Китьков (16; 2; 1), Виталий Кухтинов (27; 11; 5), Алексей Мясоедов (28; 33; 6), Сергей Тарасов (28; 45; 10). В составе команды также выступали Евгений Потапов (1; 0; 0) и вратарь Роман Гейзель (4; −3; 1).

 4. «Енисей» (Красноярск) (19 игроков): Андрей Баландин (24; −44; 0), Кирилл Хвалько (16; −21; 0) — Сергей Бурлаков (25; 5; 8), Андрей Веселов (28; 0; 16), Артём Иванов (24; 0; 0), Николай Кадакин (28; 17; 43), Сергей Ломанов мл. (26; 59; 16), Иван Максимов (28; 39; 31), Вячеслав Морзовик (27; 1; 2), Юрий Першин (27; 1; 1), Андрей Санников (28; 0; 1), Александр Сапега (27; 18; 3), Вадим Стасенко (25; 14; 2), Анатолий Суздалев (28; 14; 13), Евгений Хвалько (27; 3; 5), Евгений Швецов (28; 10; 6), Алексей Щеглов (28; 10; 6). В составе команды также выступали Дмитрий Завидовский (2; 0; 0) и Антон Храпенков (7; 0; 0).

 5. СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) (18 игроков): Олег Андрющенко (14; −36; 1), Владимир Шестаков (14; −26; 0) — Евгений Ватанин (9; 0; 0), Алексей Голитаров (28; 12; 1), Константин Ерёменко (28; 9; 1), Алексей Жеребков (28; 9; 26), Фёдор Захаров (27; 12; 3), Сергей Каргаполов (27; 1; 1), Михаил Клянин (22; 19; 7), Евгений Маврин (11; 2; 0), Игорь Осипов (27; 3; 7), Дмитрий Попов (28; 15; 3), Сергей Рогулёв (27; 12; 6), Виталий Скопинцев (22; 13; 1), Юрий Германович Соколов (28; 3; 6), Дмитрий Стариков (12; 1; 0), Евгений Стеблецов (28; 15; 4), Руслан Шувалов (28; 5; 17).

 6. «Родина» (Киров) (19 игроков): Денис Половников (28; −78; 1) — Вячеслав Бронников (28; 28; 13), Александр Дудин (20; 3; 1), Дмитрий Евтюшин (28; 4; 4), Игорь Загоскин (28; 17; 9), Константин Зубарев (28; 9; 3), Алексей Кузнецов (28; 0; 1), Павел Курочкин (17; 2; 0), Алексей Ланских (28; 2; 3), Вячеслав Леготин (28; 6; 20), Андрей Мороков (27; 21; 9), Михаил Мохов (24; 0; 1), Константин Поскрёбышев (13; 0; 2), Александр Симонов (27; 6; 10), Денис Слаутин (26; 16; 4), Дмитрий Черепанов (28; 0; 0), Сергей Шабуров (27; 16; 16). В составе команды также выступали Сергей Перминов (4; 1; 1) и вратарь Дмитрий Вершинин (3; −1; 0). 1 мяч в свои ворота забил Игорь Смуров «Маяк» (Краснотурьинск).

 7. «Уральский трубник» (Первоуральск) (20 игроков): Олег Пшеничный (9; −30; 0), Сергей Сотин (19; −60; 1) — Павел Булатов (12; 0; 0), Александр Ваганов (28; 10; 12), Александр Воронковский (28; 2; 6), Сергей Галич (25; 3; 0), Андрей Илюхин (28; 1; 2), Андрей Кислов (27; 3; 8), Валерий Куманяев (28; 12; 1), Александр Лопатин (26; 0; 3), Вадим Мокин (28; 1; 1), Александр Насонов (28; 30; 16), Алексей Петров (28; 0; 11), Дмитрий Разуваев (24; 4; 0), Павел Рязанцев (28; 39; 5), Олег Чекубаш (28; 8; 20), Павел Чучалин (20; 0; 1), Александр Шмидт (28; 4; 1). В составе команды также выступали Дмитрий Сустретов (6; 0; 0) и Михаил Танков (2; 0; 1).

 8. «Ракета» (Казань) (22 игрока): Косынчук Александр (18; −68; 3), Максим Юмин (13; −64; 0) — Андрей Афанасьев (28; 2; 2), Владимир Баздырев (24; 0; 1), Алекандр Баршев (23; 2; 0), Вадим Губарев (25; 12; 2), Алексей Загарских (27; 7; 16), Евгений Колосов (28; 27; 8), Игорь Коноплёв (28; 2; 39), Дмитрий Константинов (24; 2; 0), Олег Кулаев (28; 21; 4), Дмитрий Маланин (23; 2; 4), Алексей Самойлов (25; 3; 2), Сергей Топычканов (28; 0; 1), Алексей Федосов (28; 8; 7), Сергей Харитонов (27; 46; 7), Сергей Юсупов (19; 3; 2). В составе команды также выступали Алексей Амбурцев (5; 0; 0), Денис Князев (10; 0; 0), Сергей Уваров (14; 0; 1), Андрей Шулаев (1; 0; 0) и Сергей Чернецкий (2; 0; 0).

 9. «Сибскана-Энергия» (Иркутск) (22 игрока): Сергей Речкин (6; −34; 0), Алексей Негрун (23; −70; 1) — Сергей Артёменко (23; 3; 4), Андрей Балыкин (24; 3; 6), Сергей Домышев (20; 10; 2), Василий Донских (26; 3; 4), Евгений Ерахтин (15: 5; 8), Виктор Захаров (24; 2; 17), Евгений Иванушкин (24; 27; 3), Василий Карелин (24; 0; 2), Андрей Ковалёв (23; 5; 4), Алексей Напалков (21; 0; 0), Василий Никитин (26; 7; 22), Константин Савченко (26; 27; 5), Дмитрий Соколов (26; 14; 3), Роман Ташкинов (26; 10; 2). В составе команды также выступали Григорий Домышев (5; 1; 0), Денис Иванушкин (1; 0; 0), Сергей Махнач (12; 0; 2), Роман Мурзин (6; 0; 0), Александр Шишкин (1; 0; 0) и Олег Чикайда (5; 0; 0).

 10. «Сибсельмаш» (Новосибирск) (27 игроков): Сергей Наумов (24; −96; 2), Дмитрий Анфиногенов (7; −20; 0) — Олег Агеев (26; 32; 4), Алексей Бабушкин (25; 2; 6), Сергей Белинский (24; 0; 1), Игорь Вангонин (22; 0; 2), Вячеслав Варновский (26; 5; 20), Сергей Горчаков (22; 0; 0), Павел Ерохин (20; 3; 7), Игорь Казарин (24; 14; 6), Александр Ким (25; 6; 9)), Дмитрий Коропоткин (24; 1; 0), Сергей Кузнецов (21; 0; 0), Евгений Свиридов (26; 10; 2), Анатолий Старых (22; 6; 3), Александр Шершнёв (25; 0; 0). В команде также выступали Павел Бурцев (1; 0; 0), Александр Касаткин (10; 0; 0)), Сергей Кикин (1; 0; 0), Евгений Кузнецов (10; 0; 0), Роман Макаренко (12; 0; 0), Алексей Мартыненко (7; 0; 0), Дмитрий Филимоненко (1; 0; 0), Михаил Юрьев (2; 1; 0), Сергей Якутович (1; 0; 0) и вратарь Сергей Осипов (2; −1; 0).

 11. «Строитель» (Сыктывкар) (17 игроков): Константин Агафонов (7; −13; 0), Николай Зыкин (25; −94; 0) — Роман Бояринцев (26; 0; 1), Денис Варлачёв (24; 7; 3), Сергей Дёмин (17; 0; 2), Алексей Другов (26; 24; 12), Андрей Котачёв (25; 9; 7), Игорь Ларионов (20; 3; 0), Алексей Лысак (26; 6; 1), Руслан Нейфельд (26; 5; 6), Евгений Перевощиков (26; 9; 4), Андрей Сюткин (23; 31; 5), Олег Тюкавин (24; 0; 22), Алексей Устюжанин (26; 17; 3), Андрей Хлюпин (25; 2; 3), Сергей Хрящёв (26; 8; 19), Михаил Цывунин (26; 3; 0).

 12. «Маяк» (Краснотурьинск) (27 игроков): Максим Герасимов (11; −44; 0), Илья Куйвашёв (21; −92; 1) — Роман Валк (25; 2; 2), Антон Дерябин (24; 0; 1), Михаил Дунаев (23; 3; 7), Денис Иванушкин (19; 0; 2), Евгений Игошин (26; 19; 8), Максим Легаев (25; 24; 6), Андрей Маряшин (24; 10; 3), Константин Пепеляев (25; 2; 2), Владимир Самородов (24; 0; 0), Игорь Смуров (24; 0; 7), Владимир Третьяков (19; 0; 1), Владимир Чарыков (25; 8; 3), Олег Чернов (26; 27; 11), Дмитрий Чулочников (25; 1; 11). В команде также выступали Алексей Александрович Белов (7; 0; 0), Павел Екимов (9; 0; 0), Сергей Ирисов (6; 0; 0), Денис Криушенков (12; 1; 3), Вячеслав Маркин (1; 0; 0), Фёдор Миронов (3; 1; 0), Антон Оппенлендер (1; 0; 1), Сергей Почкунов (1; 1; 0), Антон Татаров (1; 0; 0), Александр Тихонов (3; 1; 0), Олег Чикайда (1; 0; 0).

 13. «Волга» (Ульяновск) (21 игрок): Олег Шубин (21; −68; 0), Владимир Щепалин (8; −24; 0) — Олег Батов (26; 1; 21), Алексей Владимирович Белов (15; 0; 0), Денис Вялкин (16; 0; 1), Сергей Евдокимов (26; 0; 9), Евгений Клюкин (26; 3; 0), Юрий Князев (18; 0; 0), Андрей Макуненков (26; 9; 4), Вадим Сёмкин (17; 0; 1), Николай Синьков (18; 0; 0), Равиль Сиразетдинов (26; 0; 0), Сергей Улазов (26; 17; 5), Дмитрий Филимонов (26; 2; 0), Алексей Фошин (26; 24; 1), Рамис Хабибуллин (18; 1; 0), Алексей Художилов (26; 12; 4), Денис Цыцаров (26; 9; 0), . В составе команды также выступали Максим Фасхутдинов (6; 0; 0), Дмитрий Чикилёв (1; 0; 0) и Максим Шурыгин (10; 0; 0).

 14. «Саяны» (Абакан) (19 игроков): Игорь Лопухин (21; −73; 0), Максим Нужный (10; −38; 1) — Михаил Бральгин (24; 17; 4), Дмитрий Бутаков (22; 0; 0), Александр Гельбрехт (15; 0; 0), Евгений Жаданов (26; 4; 3), Андрей Калинин (23; 14; 3), Михаил Калтыга (26; 3; 17), Виталий Кондаков (23; 0; 2), Иван Кунстман (24; 9; 16), Вячеслав Мамочкин (26; 6; 1), Дмитрий Обухов (12; 0; 0), Игорь Савенков (26; 11; 0), Алексей Терентьев (26; 0; 3), Юрий Тимофеев (26; 2; 4), Евгений Ткачук (2; 0; 0), Алексей Черменин (26; 4; 0), Алексей Шевченко (26; 5; 1). В команде также выступал вратарь Андрей Тишуров (1; −1; 0).

 15. «Зоркий» (Красногорск) (23 игрока): Андрей Анисимов (23; −89; 3), Всеволод Харчев (7; −27; 0) — Сергей Веснин (26; 1; 3), Андрей Дзевялтовский (15; 0; 0), Максим Кошелев (17; 12; 5), Николай Кулагин (26; 19; 6), Вячеслав Манкос (25; 22; 1), Валерий Проурзин (26; 14; 1), Павел Реботунов (17; 0; 0), Сергей Росляков (26; 2; 2), Андрей Рушкин (22; 8; 14), Дмитрий Солодов (26; 12; 11), Андрей Стольников (26; 0; 2), Алексей Усьянцев (26; 0;3), Игорь Уфандеев (26; 8; 12), Алексей Чугунов (19; 0; 0). В команде также выступали Александр Баглай (2; 0; 0), Сергей Баглай (2; 0; 0), Андрей Блынский (5; 0; 0), Роман Горюнов (5; 0; 0), Александр Епифанов (6; 0; 1), Сергей Новиков (10; 0; 0) и Андрей Плавунов (2; 0; 0).

 16. «Металлург» (Братск) (19 игроков): Евгений Борисюк (26; −129; 2) — Андрей Брагин (23; 8; 3), Юрий Вальтер (24; 2; 0), Андрей Галеев (25; 18; 8), Дмитрий Завидовский (24; 6; 4), Иван Козлов (26; 4; 10), Егор Кохачёв (26; 2; 0), Алексей Кузьмин (26; 2; 12), Евгений Лебедев (19; 5; 0), Павел Некрасов (25; 9; 5), Анатолий Орлов (23; 1; 2), Роман Разумов (26; 12; 2), Антон Савлук (26; 4; 3), Евгений Сысоев (24; 0; 1), Иван Щеглов (15; 1; 0). В команде также выступали Дмитрий Веселов (11; 0; 2), Александр Попков (6; 0; 0), Шадрин Евгений (2; 0; 0) и вратарь Иван Шаповалов (2; 0; 0).

 17. «Юность» (Омск) (21 игрок): Дмитрий Атапин (17; −77; 0), Максим Казанцев (10; −40; 1) — Максим Гавриленко (25; 7; 9), Роман Горностаев (14; 1; 22), Евгений Евстигнев (20; 8; 1), Андрей Зверков (16; 3; 3), Дмитрий Карпенко (25; 1; 8), Евгений Лесников (23; 0; 4), Иван Угрюмов (22; 5; 1), Юрий Усольцев (22; 0; 1), Андрей Филиппов (20; 20; 4), Константин Хорошилов (25; 5; 3), Юрий Шкурко (25; 15; 11), Марат Юмангулов (25; 12; 3), Кирилл Юмин (25; 0; 0), Павел Якушев (25; 0; 2). В команде также выступали Вячеслав Алимов (12; 0; 0), Евгений Вихерт (5; 0; 0), Александр Завертяев (1; 0; 0), Дмитрий Лапковский (3; 2; 0) и Василий Харченко (5; 0; 0).

 18. СКА «Забайкалец-Энергия» (Чита) (20 игроков): Станислав Лушников (8; −40; 0), Дмитрий Озёрский (21; −73; 0) — Сергей Бессонов (23; 9; 3), Владислав Дегальцев (24; 0; 11), Вячеслав Затыкин (23; 3; 0), Дмитрий Колесников (22; 1; 1), Николай Коновалов (16; 0; 1), Виталий Лабун (24; 5; 5), Андрей Петров (23; 14; 2), Вадим Поркулевич (22; 2; 1), Сергей Поркулевич (23; 3; 5), Алексндр Прасолов (22; 4; 4), Михаил Разумовский (24; 0; 0), Евгений Свирков (19; 10; 1), Александр Труфанов (24; 3; 8), Денис Турков (23; 11; 2), Дмитрий Чехутин (14; 8; 0). В команде также выступали Дмитрий Ананьев (12; 1; 1), Алексей Гужавин (3; 0; 0) и Владимир Еремеев (4; 0; 0).

 19. «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) (23 игрока): Антон Мокеев (24; −101; 1), Дмитрий Сергеев (6; −18; 0) — Вячеслав Алимов (14; 0; 0), Сергей Безбородов (16; 0; 0), Максим Блем (25; 3; 2), Александр Грехов (25; 4; 5), Владимир Добрынин (14; 0; 0), Юрий Комнацкий (18; 7; 4), Павел Петунин (25; 1; 2), Виталий Поздняков (18; 3; 0), Сергей Полин (25; 0; 2), Максим Пономарёв (24; 0; 0), Вячеслав Смирнов (24; 0; 1), Евгений Суковин (23; 0; 17), Михаил Танков (20; 5; 7), Сергей Таранов (25; 0; 1), Сергей Чернецкий (25; 24; 0), Евгений Яковлев (25; 28; 8). В команде также выступали Александр Зеленков (10; 0; 0), Михаил Киселёв (1; 0; 1), Александр Лыков (12; 0; 0), Олег Полев (11; 0; 2) и Дмитрий Степченков (9; 0; 0). 1 мяч в свои ворота забил Дмитрий Чулочников «Маяк» (Краснотурьинск).

 20. «Локомотив» (Оренбург) (22 игрока): Сергей Губанков (16; −83; 3), Алексей Лукин (9; −45; 0) — Игорь Бойцов (24; 5; 4), Алексей Горохов (25; 8; 2), Вадим Горшунов (25; 2; 12), Станислав Иванов (19; 0; 1), Алексей Кирюшин (16; 0; 0), Олег Кукушкин (21; 5; 0), Валерий Люлюмов (23; 10; 2), Евгений Парносов (20; 5; 2), Андрей Пескишев (25; 0; 6), Александр Сергеев (25; 28; 2), Михаил Сергеев (25; 0; 1), Александр Силаев (24; 0; 3), Олег Скачков (21; 0; 0), Максим Смолянинов (22; 1; 3), Михаил Тушин (17; 0; 0), Денис Щитов (25; 3; 2). В команде также выступали Антон Батанов (3; 0; 0), Андрей Бережной (3; 1; 0), Дмитрий Шестеров (12; 0; 0) и вратарь Андрей Слобожанинов (4; −26; 1).

 21. «Агрохим» (Березники) (19 игроков): Эдуард Найденков (12; −76; 0), Юрий Сотников (18; −93; 0) — Константин Горностаев (26; 2; 21), Виталий Грачёв (26; 8; 5), Сергей Гуторов (24; 0; 0), Константин Ёлкин (21; 0; 0), Максим Ёлкин (26; 2; 0), Дмитрий В. Козлов (26; 14; 5), Алексей Крашенинников (25; 0; 0), Эдуард Патрушев (22; 12; 0), Александр Пахомов (25; 8; 5), Сергей Пеньков (26; 4; 1), Валерий Савичев (17; 1; 6), Юрий Токаев (22; 0; 0), Владимир Фещенко (25; 0; 0), Сергей Александрович Фоминых (26; 19; 2), Андрей Черкасов (16; 0; 2), Олег Шарков (16; 3; 3). В команде также выступал вратарь Андрей Брюханов (3; −6; 0). 1 мяч в свои ворота забил Андрей Илюхин «Уральский трубник» (Первоуральск).

 22. «Север» (Северодвинск) (18 игроков): Денис Беляев (7; −21; 0), Михаил Лебедев (22; −161; 1) — Вячеслав Агеев (22; 5; 0), Александр Гаврилов (23; 0; 2), Андрей Дьяченко (16; 0; 0), Алексей Захаров (16; 0; 1), Пётр Захаров (23; 3; 3), Илья Калинин (18; 0; 1), Станислав Клюшанов (19; 12; 4), Григорий Лисин (23; 0; 4), Юрий Радюшин (19; 5; 2), Олег Сауков (23; 4; 4), Дмитрий Сухондяевский (23; 22; 3), Евгений Шихирин (23; 2; 11), Алексей Шишкин (22; 7; 1). В команде также выступали Антон Левченко (14; 1; 4), Михаил Наберухин (10; 1; 0) и Максим Трошин (4; 0; 0).

 Первая цифра в скобках после фамилии игрока обозначает количество сыгранных матчей, вторая-количество забитых, (а для вратарей-пропущенных) мячей, а третья — количество голевых передач.

Лучший бомбардир — Сергей Ломанов, «Енисей» (Красноярск) — 59 мячей.

По итогам сезона определён список 22 лучших игроков.

Ссылки 

2002
2002 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2002 году
2001 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2001 году